Югово — топоним:
 Югово — село в Пловдивской области Болгарии.
 Югово — село в Республике Бурятия России.
 Югово — село в Черногории.